Маркино — топоним:

Казахстан 
 Маркино — озеро в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 
 Маркино — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Маркино — посёлок в Ичалковском районе Мордовии.
 Маркино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Маркино — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Маркино — деревня в Вадинском районе Пензенской области.
 Маркино — село в Сосновоборском районе Пензенской области.

Украина 
 Маркино — село в Новоазовском районе Донецкой области.

См. также 
 Маркин
 Маркина
 Маркинская